Libido - energia sexual
Ou ainda:
Libido (álbum de Nightmare) - da banda japonesa Nightmare
Língua libido - língua etíope da família das línguas cuchíticas

Desambiguação